J66 peut faire référence à :
 Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées, d'après la classification internationale des maladies ;
 Cube tronqué augmenté (J66), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres